Джу́лио Эйна́уди () — итальянские имя и фамилия. Известные носители:* Эйнауди, Джулио (1912—1999) — итальянский издатель.
 Эйнауди, Джулио (1928—2017) — итальянский архиепископ.